Krasnoarmejskoe, denominazione dal 1935 al 1939 di Vil'njans'k
Krasnoarmejskoe (Ciuvascia)

Pagine correlate 

Krasnoarmejskij
Krasnoarmejsk